Анастас — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка Анастасий — «воскресший» (возвращённый к жизни).

Наиболее известные носители имени:
 Анастас Микоян — советский государственный и политический деятель.
 Анастас I — тридцатый эчмиадзинский католикос.
 Анастас Корсунянин — греческий священник, настоятель Десятинной церкви в Киеве при князе Владимире Крестителе. Участвовал в распространении христианства на Руси. По летописному рассказу, предал Херсонес и после этого был вознаграждён Владимиром за услугу.

См. также 
 Анастасий
 Анастасия

Имена греческого происхождения